Lambrakis ist der Familienname folgender Personen:

 Christos Lambrakis (1934–2009), griechischer Journalist und Verleger 
 Grigoris Lambrakis (1912–1963), griechischer Arzt und Politiker
 Harris Lambrakis (* 1976), griechischer Nayspieler